Harold Cooper est un personnage de fiction apparaissant dans la série télévisée , créée par Jon Bokenkamp et diffusée sur la chaîne NBC depuis 2013. Il est interprété par l'acteur Harry Lennix, doublé par Thierry Desroses dans la version française.

Dans le quatrième épisode de la septième saison, Kuwait, Ruffin Prentiss interprète Cooper jeune.

Biographie

Pendant la série

Saison 1

Saison 2

Saison 3

Saison 4

Saison 5

Personnalité

Relations avec les autres personnages

Notes et références

Liens externes 
 

Personnage de fiction américain
Personnage de fiction masculin
Agent du FBI de fiction
Personnage de Blacklist
Enquêteur de fiction
Personnage de série télévisée policière